HM Architecten is een Nederlands architectenbureau dat in 1991 voortkwam uit Architectengroep Herenmarkt. Het bureau is gevestigd in Amsterdam.

Oprichting
Will Weerkamp en Jan Pranger richtten in 1978 Architectengroep Herenmarkt op. Ondanks de bouwcrisis van begin jaren tachtig had het bureau veel opdrachten, waaronder die van een voormalige werkgever van Weerkamp en Pranger. Hierdoor konden al snel tamelijk grote totaalopdrachten worden ontworpen. Utiliteitsopdrachten waren onder meer Fashion Garden (in het Confectiecentrum), gemeentehuizen in Noord-Holland, zoals in Castricum en kantoren van Multiterminals en ECT in Rotterdam. Maar ook een school in Spaarndam, een villa in Barendrecht, een woonhuis in Volendam, winkelpanden in Noordwijk en Monster en diverse forse verbouwingen en restauraties voor particulieren. Veel kraakpanden werden gerenoveerd in opdracht van gemeenten en woningbouwverenigingen in Amsterdam en andere steden. De krakers, die als gewone bewoners terugkeerden na de vaak intensieve renovaties en restauraties, hadden daarbij veel inspraak. Voorbeeld: Prinsengracht 237 in Amsterdam.

Kortom: in de jaren '80 werden, ondanks de economische crisis, in relatieve korte tijd veel en brede ervaringen opgedaan op het terrein van zowel woning- als utiliteitsbouw, zowel op nieuwbouw-als stadsvernieuwingslocaties. In de tweede helft van der tachtiger jaren, de crisis raakte ten einde, kwam er weer ruimte voor particuliere opdrachten zoals appartementencomplex Keizershof en kantoorgebouw Safari Plaza.
Het bureau is sindsdien werkzaam op het gebied van Wonen-Werken-Zorgen-Leren: 

 Particuliere woningen en bedrijfs-en praktijkruimten
 De "formele" woningbouw, voortgekomen uit de "informele" kraakpanden. Denk aan woongroepen voor jongeren, voor ouderen. Vervolgens de grootschaliger sociale en vrije sector woonbouwprojecten in opdracht van projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties en veelal in het kader van stadsvernieuwing in Amsterdam, Den Haag (met name de Schilderswijk), Haarlem en andere gemeenten.
 Utiliteitsbouw, kantoren en werkgebouwen, zoals voor een groot installatiebedrijf dat vanwege de stadsvernieuwing op het Bickerseiland in Amsterdam moest vertrekken. Mede daardoor ontstond een band met "de eilanden" in Amsterdam van waaruit veel stadsvernieuwingen-opdrachten werden ontvangen.
 Woonzorgcomplexen voor woningbouwverenigingen
 Onderwijsgebouwen

Het bureau groeide naar 25-30 medewerkers. Jan Pranger verliet het bureau in 1991, Will Weerkamp zette het bureau voort onder de naam HM Architecten met als belangrijkste taak het leiden van het architectenteam in de conceptuele en ontwerpfase en de doorontwikkeling van de architectonische kwaliteit.

Jaren 1990 tot 2009
Verreweg de meeste grote woningprojecten werden in deze periode door de opdarchtgevers opgesplitst in onderdelen van 20 tot 50 woningen voor verschillende architecten. Opmerkelijk is dat dit niet het geval was voor projecten waar HM bij betrokken was. 
De architectonische ontwikkeling van het bureau werd onder meer bepaald door het ontwerpen aan het nieuwe Stoomtrammuseum in Hoorn. De eerste prijs voor de gewonnen wedstrijd voor het Stoomtrammuseum in Hoorn bestond uit de opdracht voor de realisatie ervan. Groot was de teleurstelling dat er vervolgens geen middelen bleken te zijn om tot realisatie over te gaan. Het ontwerp kreeg als motto: MIX: NATUURLIJK!. Met dit motto werden ontwerpen gemaakt voor heel wat ontwerpwedstrijden die werden gewonnen. Dat leidde tot opdrachten als een appartementencomplex in landgoed Beeckesteyn (op het laatste moment afgeblazen), de parkeergarage Claxonate in Purmerend, drie woontorens van 70-110 meter hoogte in Rotterdam en "4 Torens en De Slinger" in Wormer, 45 vrije sectorwoningen aan de Brusselsestraat in Zaandam.
Inmiddels kwamen er ook steeds meer opdrachten in stadsvernieuwingsgebieden zoals de Schilderswijk in Den Haag, Bickerseiland in Amsterdam en een reeks kleinere projecten in Haarlem.
Een aantal projecten vielen in de prijzen of werden ervoor genomineerd, zoals een seniorencomplexje in In Baarn, het project New Kit in Amsterdam-West, 325 woningen in project Conrad nabij de Den Uylbrug in Zaandam.
Veel ontwerplezier maar ook vele jaren voorbereiding voor het project Metaalbuurt in Apeldoorn leidde tot de restauratie en nieuwbouw van uiteindelijk ca 300 woningen.
HM deed in de tweede helft van de jaren negentig een uitstapje in de projectontwikkeling met een woning/winkelplan in Heemstede. Not done in de architectenbranche van toen. Maar het gaf het bureau veel knowhow.
In Italië ontwikkelde HM Architecten vanaf 2006 plannen voor de reconstructie / restauratie / nieuwbouw van ca 350 woningen in 35 ruïne-boerderijen, een 10.000 m2 grote hereboerderij en met 740 hectare agriculturele voorzieningen. Ongelooflijk plezier en veel kennis leverde het. Echter: het project struikelde in 2008 doordat de enige andere buitenlandse concurrent in dit project, Lehman Brothers, failliet ging en darmee de aanzet gaf voor de financiële crisis: de investeerder vond het niet verantwoord om het project door te zetten.
In samenwerking met Winka Dubbeldam (New York) maakte HM Architecten een van de drie ontwerpen in het kader van de prijsvraag voor de Pontsteiger nabij de Houthavens in Amstyerdam.

Samenwerking
Door de toegenomen omvang en het grote aantal projecten werd het rond 2004 wenselijk samen te werken met andere partijen. Er werd een samenwerking gevonden met ADP architecten in Amsterdam onder de naam HMADP. Er kwamen uitwerkopdrachten van de Portugese architect Siza voor wooncomplexen op de Rotterdamse Kop van Zuid en in Overhoeks, Amsterdam. Voor het Spaanse Cruz&Ortiz werkte HMADP aan het Rijksmuseum Amsterdam. Het bureau groeide naar ca 80 medewerkers.

Afgeslankte vorm
Als gevolg van de in 2008 begonnen economische crisis is het samenwerkingsverband HMADP rond 2011 opgehouden. Door tijdig af te slanken ontkwam HM Architecten aan een faillissement. In afgeslankte vorm werd in 2012 geparticipeerd in MVOntwikkelen bv voor de ontwikkeling van CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De veranderde marktomstandigheden plus de veranderde bureau-omvang maakten dat HM zich richt op vervolgopdrachten uit oude projecten, nieuwe opdrachten voor kleinere en middelgrote woningbouwplannen, advisering aan VVE's en buurten.

Een greep uit de projecten om in te wonen, werken, leren en zorgen
 Zie www.HM.nl
 Renovatie van de Reyersonhal op het Bickerseiland, Amsterdam
 Restauratie van pakhuizen aan de Bickersgracht en op het Prinseneiland, Amsterdam
 Renovatie en restauratie van tientallen kraakpanden door heel Nederland
 Meerdere nieuwbouwprojecten op het Bickerseiland, Amsterdam, zoals project Bickershoek
 Restauratie en nieuwbouw, 36 woningen in de voormalige brandweerkazerne Prinsengracht 237, Amsterdam
 Nieuwbouw woonprojecten voor senioren in Amstelveen
 Kantoorgebouw Sarphati Plaza en  w
 36 Woningen en twee parkeergarages, Keizersgracht, Prinsengracht, Amsterdam
 Middeloo in Driehuis, 123 appartementen op landgoed Beeckesteyn, Velzen (gewonnen prijsvraag, niet uitgevoerd)
 Stoomtrammuseum centrum Hoorn (gewonnen prijsvraag, niet uitgevoerd)
 Villawijk vrm. Stadskwekerij Zaandam (gewonnen prijsvraag)
 Vier woontorens en "De Slinger", ca 250 appartementen in de Zaanbocht te Wormer
 Drie woontorens (tot 70-107m1 hoogte) met 400 appartementen in de Rotterdamse Wijnhaven
 Woning/winkelplan Raedstede, Heemstede (gewonnen prijsvraag)
 College Hageveld, Heemstede
 Seniorencomplex, hergebruik + nieuwbouw. Prijs ‘’Mooi Baarn’’
 Metaalbuurt, herstel/vernieuwing arbeiders villadorp, 350 woningen, Apeldoorn
 Parkeergarage met appartementen "Claxonate" te Purmerend
 SSF, hergebruik, Short Stay Facility, Dordrecht
 Ontwerp van nieuwbouwplan Factor IJ, Amsterdam
 Uitwerking drie appartementencomplexen (arch. Siza) in Overhoeks in Buiksloterham, Amsterdam-Noord
 Uitwerking New Orleans (arch. Siza) van de Wilhelminapier, Rotterdam
 Uitwerking van het Rijksmuseum Amsterdam
 Bouw van meerdere villa's in Buitenveldert en Amsterdam-Zuid
 New Kit, burg. De Vlugtlaan Amsterdam
 Conradcomplex, 325 woningen, naast de Den Uijlbrug, Zaanstad
 Stompetoren, ca 300 woningen in meerdere fasen, duurzame stedenbouw, contextueel ontwerp in de 17e-eeuwse Schermer (gewonnen prijsvraag)
 Samen a/d Amstel, 20 woningen CPO, Amstelkwartier, Amsterdam

Externe links 
 Website HM architecten
 Website HM architecten

Nederlands architectenbureau